Saint-Eugène kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Eugène, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,  
 Saint-Eugène, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,  
 Saint-Eugène, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Eugène (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar